Frías hace referencia a varios artículos:

Divisiones administrativas
 Frías (Argentina)
 Frías, en el corregimiento de Falan, departamento del Tolima, Colombia;
 Frías (Burgos), localidad y municipio de la provincia de Burgos, España;
 Frías de Albarracín, localidad y municipio de la provincia de Teruel, España;

Geografía física
 Lago Frías (Río Negro), espejo de agua en la provincia de Río Negro;
 Lago Frías (Santa Cruz), espejo de agua en la provincia de Santa Cruz;